Illuminati in de hedendaagse cultuur
illuminatie (christendom)
Boekverluchting, ook wel illuminatie genoemd
illuminati (Marvel)
illuminati (orde)

Zie ook 
 Illuminati (doorverwijspagina)